
Termin -{NIP}- ima više značenja.
 GIPC1, protein
 NIP (Model teorija), svojstvo teorija u matematičkoj logici